918 – anno del X secolo
918 a.C. – anno del X secolo a.C.
918 – numero
918 – codice che designa il Badlands Observatory di Quinn (contea di Pennington, Dakota del Sud, USA)